Арбогаст (Arbogast)

Личное имя 
 Арбогаст — полководец западной части Римской империи в конце IV века.
 Арбогаст Страсбургский — святой.

Фамилия 
 Арбогаст, Луи-Франсуа-Антуан (1759—1803) — французский математик.
 Арбогаст, Люк (род. 1975) — французский музыкант-исполнитель на старинных инструментах; певец, автор песен.
 Арбогаст, Тьерри (род. 1957) — французский кинооператор.
  (1913—1989) — французский политик, депутат Национального собрания (1956—1958).
  (1901—1978) — французский пловец, участник Олимпийских игр (1920).